Чемпионат России по кикбоксингу по версии К-1 2022 года прошёл 21-27 марта во Дворце волейбола имени Увайса Ахтаева в Грозном.

Медалисты

Мужчины

Женщины

Ссылки 
 

Чемпионаты России в 2022 году
Спортивные соревнования в Грозном
Март 2022 года в России
Кикбоксинг в России
2022 год в Чечне